Методиев — болгарская фамилия. Известные носители:
 Методиев, Васил (1935—2019) — болгарский футболист.
 Методиев, Димитр (1922—1995) — болгарский поэт, переводчик и партийный деятель.
 Методиев, Эмиль — болгарский самбист.